Hausegger ist der Familienname folgender Personen:

 Siegmund von Hausegger (1872–1948), Dirigent und Komponist
 Friedrich von Hausegger (1837–1899), österreichischer Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller
 Friedrich von Hausegger (Violinist) (1912–2000), Violinist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Hausegg